L’Institut d'Art, de Lettre et d'histoire (IALH) est une école française appartenant à l’Université catholique de l’ouest à Angers. 

Créé en 1984, l’IALH forme des étudiants (de niveau licence ou master) en Histoire, Lettre et Arts...

L'IALH disparaît en 2014 pour former avec les licences d'Infocom (ex-ISCEA), de LEA et de LLCE (ex-IPLV) la faculté des humanités.

Formation 
l'IALH propose aux étudiants la possibilité de choisir leur voie dans les secteurs des arts plastiques, de l’histoire, des lettres modernes, de la musique et du management culturel. Elle propose ainsi cinq différentes licences :
 Histoire
 Lettres modernes
 Arts plastiques
 Musicologie
 Histoire de l'art

Ainsi que deux masters :
 Master spécialité conflictualité et médiation
 Master spécialité patrimoine, spectacle vivant et action culturelle

Enseignants 
 René Aigrain, historien et musicologue
 René Bazin, écrivain, professeur de droit criminel
 Bruno Cabanes, historien contemporanéiste français
 Olivier Guillot historien médiéviste français
 Guy Jarrouseau, historien médiéviste français et maître de conférences en histoire médiévale et de latin à l'UCO.
 Anne Rolland, maîtresse de conférences en histoire moderne française.
 Jehanne Roul, historienne médiéviste française.
 Bertrand Ham, professeur français de lettre, de latin et de philosophie.

Liens externes 
 Page IALH du site de l'UCO
 Site de l'UCO

Notes et références 

Toutes les informations de cet article proviennent du site internet de l'uco ainsi que de diverses discussions avec les professeurs.

Fondation en 1984
École en France
Enseignement supérieur à Angers